Лиллуэт (Lillooet, St’at’imcets) — внутреннесалишский язык, на котором говорит народ лиллуэты, проживающий на территории рек Лиллуэт и Средняя Фрейзер на юге Британской Колумбии в Канаде. Есть диалекты верхний лиллуэт и нижний лиллуэт. В нижнем диалекте используется название Ucwalmícwts, потому что название St’át’imcets означает «язык народа Сат», то есть верхний лиллуэт реки Фрейзер.

Фонология

Согласные 
В лиллуэт существует 44 согласных

 Шумные согласные состоят из смычек, аффрикатов и фрикативных. Всего 22 шумные согласные.
 Сонорные согласные состоят из носовых и аппроксимантов. Всего 22 сонорные согласные.
 Глоттализованные смычки произносятся как абруптивные согласные. Глоттализованные сонорные произносятся со скрипучим голосом: /ˀn/ = [n̰].
 Глоттализованные согласные лиллуэт противопоставляются не только с простыми согласными, но также и с простым согласным + гортанная смычка или глоттализованный согласный + гортанная смычка, в любом порядке. Это справедливо для шумных и сонорных согласных: ɣʷ] ≠ [ɣʷʼ] ≠ [ʔɣʷ] ≠ [ɣʷʔ] ≠ [ʔɣʷʼ] ≠ [ɣʷʼʔ] and [k] ≠ [kʼ] ≠ [ʔk] ≠ [kʔ] ≠ [ʔkʼ] ≠ [kʼʔ].
 Зубные аппроксиманты /z, zʼ/ произносятся альтернативно как межзубные фрикативные [ð, ð̰] или зубные фрикативные [z̪, z̪̰], в зависимости от диалекта лиллуэт.
 Есть 4 пары втянутых и невтянутых согласных (которые чередуются морфологически).
 /t͡ʃ/ — /t͡ʃ̠/
 /ʃ/ — /ʃ̠/
 /l/ — /ḻ/
 /lʼ/ — /ḻʼ/
 Среди пост-велярных согласных, абруптивных [q, qʷ, q͡χʼ, q͡χʷʼ, χ, χʷ] — все увулярные, в то время как аппроксиманты [ʕ, ʕʷ, ʕʼ, ʕʷʼ] — все фарингальные.

Гласные 
В лиллуэт существует 8 гласных

 Фонетическая реализация фонем указана в скобках с правой стороны.
 Все втянутые гласные указаны линией под гласным. Эти втянутые гласные чередуются морфологически (обратите внимание, что лиллуэт также втягивает согласные).
 Невтянутый гласный /a/ колеблется от [ɛ~æ]. Потому что втянутый /e̠/ и невтянутый /a/ произносятся как [ɛ], часто есть фонетическое совпадение.

Орфография 
В следующей таблице приведены гласные и согласные и их соответствующие орфографические символы.

Примечания

Ссылки 
 Лиллуэт на Ethnologue

Литература 
 Frank, Beverley, Rose Whitley, and Jan van Eijk. Nqwaluttenlhkalha English to Statimcets Dictionary. Volume One. 2002. ISBN 1-896719-18-X
 Joseph, Marie. (1979). Cuystwí malh Ucwalmícwts: Ucwalmícwts curriculum for beginners. Mount Currie, B.C.: Ts’zil Publishing House. ISBN 0-920938-00-0.
 Larochell, Martina; van Eijk, Jan P.; & Williams, Lorna. (1981). Cuystwí malh Ucwalmícwts: Lillooet legends and stories. Mount Currie, B.C.: Ts’zil Publishing House. ISBN 0-920938-03-5.
 Lillooet Tribal Council. (1993). Introducing St'at'imcets (Fraser River Dialect): A primer. Lillooet, British Columbia: Lillooet Tribal Council.
 Matthewson, Lisa, and Beverley Frank. When I was small = I wan kwikws : a grammatical analysis of St'át'imc oral narratives. First nations languages. Vancouver: UBC Press, 2005. ISBN 0-7748-1090-4
 Poser, William J. (2003). The status of documentation for British Columbia native languages. Yinka Dene Language Institute Technical Report (No. 2). Vanderhoof, British Columbia: Yinka Dene Language Institute. (2003 updated version).
 van Eijk, Jan P. (1981). Cuystwí malh Ucwalmícwts: Teach yourself Lillooet: Ucwalmícwts curriculum for advanced learners. Mount Currie, B.C.: Ts’zil Publishing House. ISBN 0-920938-02-7.
 van Eijk, Jan P. (1985). The Lillooet language: Phonology, morphology, syntax. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
 van Eijk, Jan P. (1988). Lillooet forms for 'pretending' and 'acting like'. International Journal of Linguistics, 54, 106-110.
 van Eijk, Jan P. (1990). Intransitivity, transitivity and control in Lillooet Salish. In H. Pinkster & I. Grenee (Eds.), Unity in diversity: Papers presented to Simon C. Dik on his 50th birthday (pp. 47–64). Dordrecht, Holland: Foris.
 van Eijk, Jan P. (1993). CVC reduplication and infixation in Lillooet. In A. Mattina & T. Montler (Eds.), American Indian linguistics and ethnography in honor of Laurence C. Thompson (pp. 317–326). University of Montana occasional papers in linguistics (No. 10). Missoula: University of Montana.
 van Eijk, Jan P. (1997). The Lillooet language: Phonology, morphology, syntax. Vancouver: UBC Press. ISBN 0-7748-0625-7. (Revised version of van Eijk 1985).
 Williams, Lorna; van Eijk, Jan P.; & Turner, Gordon. (1979). Cuystwí malh Ucwalmícwts: Ucwalmícwts curriculum for intermediates. Mount Currie, B.C.: Ts’zil Publishing House. ISBN 0-920938-01-9.

Языки Канады
Салишские языки